Problems er en dansk animationsfilm fra 1998.

Handling 
Videoen indeholder en række korte afsluttede tegnefilm præget af sort humor.

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

Kortfilm fra Danmark
Animationsfilm fra Danmark
Danske film fra 1998